

Cinema 
Out of the Ruins – cortometraggio del 1915 diretto da Ashley Miller
Out of the Ruins – film del 1928 diretto da John Francis Dillon
Out of the Ruins – cortometraggio del 1946 diretto da Nicholas Read
Out of the Ruins – cortometraggio del 2010 diretto da Win Wachsmann

Musica 
 Out of the Ruins – album di Michael Nyman del 1989
 Out of the Ruins – album dei Cosmonks del 1999

Televisione 
 Out of the Ruins – film per la televisione del 1989 diretto da Agnieszka Piotrowska